Ракуша — річка в Україні, в Овруцькому районі Житомирської області. Права притока Жолоні (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 9,94 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,92 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,26 . Формується багатьма безіменними струмками та повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок у селі Виступовичі. Тече переважно на північний схід через урочище Лубені і у колишньому селі Борутино впадає у річку Жолонь, праву притоку Прип'яті.

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Овруцького району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці